Löer ist der Familienname folgender Personen:

* Christian Löer, deutscher Sänger, Musiker und Songwriter christlicher Popmusik
 Wilhelm Löer (1915–1986), deutscher Bürgermeister, Diplomat, Priester und Japanologe